Air Bening (Rawas Ilir)
Air Bening (Bermani Ulu Raya)